Diplomatenjagd steht für:

 Diplomatenjagd (Jagd), Jagdveranstaltung unter Beteiligung von Diplomaten
 Diplomatenjagd (Buch), Buch von Daniel Koerfer (2013)
 Diplomatenjagd, Folge der Fernsehserie Ihre Exzellenz, die Botschafterin (1994)
 Diplomatenjagd, Lied von Reinhard Mey auf dem Album Ankomme Freitag, den 13. (1969)

Siehe auch:
 Volksjagd #Bedeutung der Staatsjagd, zu Diplomatenjagden in der DDR